Itaporanga peut désigner :

Itaporanga, municipalité située dans l'État de la Paraïba
 Itaporanga, municipalité située dans l'État de São Paulo
 Itaporanga d'Ajuda, municipalité située dans l'État du Sergipe

Homonymie de toponyme